Twins steht für:

 Twins (Berg) in der Gasherbrum-Gruppe im Karakorum
 Gimmigela Chuli, Berg im Kangchendzönga Himal (Himalaya)
 Twins (Gilgit), Berg im Gilgit-Distrikt
 Twins (King George Island), Felsenpaar in den Arctowski Mountains auf der größten Südlichen Shetlandinsel
 Twins (Band), Duo aus Hongkong
 Twins (Pop-Duo), Schweizer Pop-Duo serbischen Ursprungs
 Twins (Fernsehserie), Comedy-Fernsehserie
 Twins – Zwillinge Filmkomödie
 Minnesota Twins, Baseball-Team
 Twins (Spiel), Spiel von Reiner Knizia

Siehe auch:
 Twin